Cloruro di renio(III) – 
Cloruro di renio(IV) – 
Cloruro di renio(V) – 
Cloruro di renio(VI) –